Palacio Legislativo el término hace referencia a:

Argentina
 Palacio Legislativo de la Provincia de Salta

Ecuador
 Palacio Legislativo de Ecuador

Guatemala
 Palacio Legislativo de Guatemala

México
 Palacio Legislativo de San Lázaro
 Palacio Legislativo de Michoacán
 Palacio Legislativo de Donceles;

Perú
  Palacio Legislativo del Perú

Uruguay
 Palacio Legislativo del Uruguay

Venezuela
 Palacio Federal Legislativo de Venezuela.